Plumbat bedeutet:

 Operation Plumbat, eine Geheimoperation des israelischen Geheimdienstes Mossad
 Plumbate, chemische Stoffgruppe, die das Blei-Ion [PbO4]4− enthält